MDC est un sigle qui peut signifier :
 maréchal des logis-chef, un grade militaire ;
 missile de croisière ;
 Mouvement des citoyens, un parti politique français ;
 Movement for Democratic Change (en français, Mouvement pour le changement démocratique), un parti politique zimbabween ;
 Mozilla Developer Center, l'ancien nom de Mozilla Developer Network, le site officiel de la documentation pour les développeurs de la Mozilla Foundation ;
 MDC (où MDC signifie Multi-Death Corporation, Millions of Dead Cops, Millions of Damn Christians), groupe d'anarcho-punk américain.

MDC est un code qui peut signifier :
 le nombre 1600 en numération romaine.